Rókus, keresztnév
Szent Rókus, szent hitvalló
Rókus, szlovákiai település
Rókus, Szeged városrésze